Ро́берт Индиа́на (собственно Кларк; , ; 13 сентября 1928, Нью-Касл, США — 19 мая 2018) — американский , представитель движения поп-арт. Его популярный знак «Love» был впервые реализован как живопись в 1966 году, а позднее повторен в различных медиа, включая скульптуру и почтовые марки, став настоящей поп-иконой 1960-х годов.

Биография 
Роберт Индиана родился в Нью-Касле, Индиана, позднее переехал в Индианаполис, где закончил Arsenal Technical High School. В 1954 году он переехал в Нью-Йорк, где присоединился к поп-арт движению. Роберт Индиана обратился к образам коммерческой графики, смешивая их с экзистенциализмом, что привело к тому, что сам художник назвал «скульптурные стихи».

В 1958 году он изменил свою фамилию (Кларк) на Индиана. В 1961 году начал серию картин, изобразительный ряд которых близок графическому дизайну и американской рекламе. Порой затрагивая потребительские тенденции или политические эксцессы в американской культуре, образы Индианы сочетают текст, числа и цветовые поля с четкими контурами.

Первая персональная выставка Роберта Индианы в Нью-Йорке прошла в 1962 году в галерее Stable Gallery. С 1978 года Индиана живет и работает в Vinalhaven, Мэн.

LOVE 
 Основная статья — LOVE (скульптура, Индианаполис)
Самая известная работа художника — изображение английского слова LOVE (любовь), написанного прописными буквами с повернутой буквой O. Это изображение, впервые появившееся на рождественской открытке МоМА в 1964 году, в 1970 году было выполнено в виде скульптуры, а в 1973 году было напечатано на восьмицентовой почтовой марке Почтовой службы США. Позже слово LOVE было выполнено в виде объектов, установленных во многих городах мира.

 Персональные выставки (1998—2009) 

 2009 — Farnsworth Art Museum, Рокленд
 2008 — Paul Kasmin Gallery, Нью-Йорк
 2008 — Galerie Boisserée, Кёльн
 2008 — Павильон современного искусства, Милан
 2008 — Museum Wiesbaden, Висбаден
 2007 — Paul Kasmin Gallery, Нью-Йорк
 2007 — Ретроспектива, Galerie Gmurzynska, Цюрих
 2007 — Museum Kurhaus Kleve, Клеве
 2007 — Miami University Art Museum, Оксфорд, Огайо
 2005 — The Hartley Elegies, Bates College Museum of Arts, Льюистон
 2004 — Gallery Hyundai, Сеул
 2004 — Живопись и скульптура, Waddington Galleries, Лондон
 2003 — The Story of Love, Scottsdale Museum of Contemporary Art, Скоттсдейл
 2003 — Prints and Sculpture, Greenfield Sacks Gallery, Санта-Моника
 2003 — Letters, Words and Numbers, Нью-Йорк
 2001 — Galerie Denise René, Espace Marais, Париж
 1999 — Love, Decade and the American Dream, Woodward Gallery, Нью-Йорк
 1998 — Ретроспектива 1958—1998, Musee d´Art Moderne et d`Art Contemporain, Ницца

 Публичные коллекции 

 Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art, Брисбен, Австралия
 Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Вена, Австрия
 Museu de Arte Moderna de São Paulo, Сан-Паулу, Бразилия
 Художественная галерея Ванкувера, Ванкувер, Канада
 Musee d´Art Moderne et d`Art Contemporain, Ницца, Франция
 Museum Frieder Burda, Баден-Баден, Германия
 Sammlung Alison & Peter W. Klein, Eberdingen-Nussdorf, Германия
 Музей Фолькванг, Эссен, Германия
 Museum Kurhaus Kleve, Клеве, Германия
 Kunsthalle Weishaupt, Ульм, Германия
 Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg Prinzenpalais, Ольденбург, Германия
 Tehran Museum of Contemporary Art, Тегеран, Иран
 Haifa Museum of Art, Хайфа, Израиль
 Hara Museum of Contemporary Art, Токио, Япония
 AMOREPACIFIC Museum of Art, Yongin-si, Республика Корея
 Berardo Museum — Collection of Modern and Contemporary Art, Лиссабон, Португалия
 Тейт Британ, Лондон, Англия
 Pomona College Museum of Art, Клермонт, США
 Columbia Museum of Art, Колумбия, США
 Figge Art Museum, Давенпорт, США
 Detroit Institute of Arts, Детройт, США
 Faulconer Gallery, Grinnell, США
 Indianapolis Museum of Art, Индианаполис, США
 Polk Museum of Art, Лейкленд, США
 Bates College Museum of Arts, Льюистон, США
 Sheldon Memorial Art Gallery, Линколн, США
 Minneapolis Institute of Arts, Миннеаполис, США
 Walker Art Center, Миннеаполис, США
 Нью-Йоркский музей современного искусства, Нью-Йорк, США
 Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, США
 Oklahoma City Museum of Art, Оклахома-Сити, США
 Miami University Art Museum, Оксфорд, США
 McNay Art Museum, Сан-Антонио, США
 Fine Arts Museum of San Francisco, Сан-Франциско, США

 Примечания 

 Литература 
 

 Ссылки 

 ArtFacts
 ArtNet
 «Love»
 «Love and the American Dream: The Art of Robert Indiana»
 Работа Numbers 0-9'' на Flickr

Современные художники США
Художники-абстракционисты США
Художники-поп-артисты
Награждённые медалью Эрстеда
Почётные доктора Индианского университета